Тимофей Багрец:
 Багрец, Тимофей Фёдорович (1882—1941) — российский, советский военный деятель.
 Багрец, Тимофей Васильевич — младший унтер-офицер русской армии, участник Первой мировой войны.